Volona (en francès Volonne) és un municipi occità, situat a la Provença, al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava de l'estat francès.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença